La Nesse, une rivière allemande de Thuringe.
 La Nesse, une rivière allemande de Hesse.